CAS – polskie przedsiębiorstwo wdrażające systemy automatyki przemysłowej, istniejące od 1992 roku. Zrealizowało ok. 100 projektów IT i automatyki, głównie w branży lotniczej, górnictwa i energetyki. Specjalnością CAS są systemy rozproszone, systemy komunikacyjne oraz integracja automatyki i systemów IT w przedsiębiorstwach przemysłowych (PLC, DCS), telekomunikacji oraz zarządzania (SCADA, HMI, MES, ERP, CRM, GIS, SCM).

Do budowy systemów rozproszonych i integracji wykorzystywana jest rodzina oprogramowania przemysłowego, w której zostały zaimplementowane technologie komunikacyjne, takie jak:

 obserwator procesu
 skanowanie adaptacyjne
 optymalny transfer danych
 redundancja na poziomie łączy komunikacyjnych
 równoległa transmisja wielokanałowa

Historia CAS 
 1992 założenie firmy CAS.
 1994-1998 opracowanie i wdrożenie CFIS – komputerowy system kontroli naziemnych urządzeń radionawigacyjnych z powietrza – zaprojektowany i wykonany dla Agencji Ruchu Lotniczego. Systemy typu Flight Inspection System są produkowane przez kilka wyspecjalizowanych firm na świecie i służą do okresowego sprawdzania poprawności pracy i dokładności naziemnych urządzeń nawigacyjnych, jak NDB, VOR, DME, ILS i radary.
 1996 Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Lotnictwa i Astronautyki AeroInterLot 1996 za system CFIS.
 2000 opracowani System Telemetryczny Sterowania Przepompowniami (STSP). System ten pozwalał na bezobsługową pracę przepompowni w łódzkim systemie ciepłowniczym.
 2003 r. zakwalifikowanie firmy, przez konsultantów Texas University do programu offsetowego „Mining and Matching”.
 2003-2004 opracowanie i wdrożenie system zdalnego sterowania komorami ciepłowniczymi na potrzeby firmy Dalkia Łódź. Był to pierwszy tego typu system w Polsce, który pozwalał na optymalizację pracy elektrociepłowni dzięki umożliwieniu łatwego zdalnego przełączania obszarów zasilania w łódzkim systemie ciepłowniczym (elastyczny system dystrybucji).
 2004 firma i jej kluczowi pracownicy otrzymali poświadczenie bezpieczeństwa „Nato Restricted” oraz została członkiem OPC Foundation.
 2005
 w ramach programu optymalizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego został opracowany i wdrożony automatyczny system sterowania pracy dwóch elektrociepłowni na wspólną sieć ciepłowniczą (na potrzeby firmy Dalkia Łódź). System umożliwia płynną regulację obciążenia pomiędzy dwoma elektrociepłowniami przy połączonych obszarach zasilania. Unikalne rozwiązanie funkcjonuje w ramach elastycznego systemu dystrybucji ciepła, który pozwala na szybkie wykonywanie przełączeń obszarów zasilania w mieście, co umożliwia optymalizację produkcji ciepła w skali całego miasta.
 utworzenie pierwszego w Polsce serwisu internetowego poświęconego technologii OPC.
 firma stała się członkiem grupy roboczej i wraz z innymi wolontariuszami z OPC Foundation rozpoczęła pracę nad przygotowaniem nowego standardu OPC Unified Architecture. W tym samym roku CommServer został pierwszym w Polsce produktem OPC, który otrzymał certyfikaty zgodności od międzynarodowej organizacji OPC Foundation
 2007 r. sztandarowy produkt CommServer otrzymał wyróżnienie: „Klucz sukcesu” Produkty z rodziny CommServer przeszły pomyślnie certyfikację OPC Foundation. CommServer jest pierwszym produktem implementującym architekturę Obserwatora Procesu (ang. Process Observer).
 2008 firma rozpoczęła prace w grupie Analyzer Devices Integration (ADI), której zadaniem jest przygotowanie specyfikacji OPC UA ADI oraz Serwera OPC UA dla analizatorów
 2009
 zademonstrowanie pierwszego, działającego Serwera OPC UA ADI na wystawie ACHEMA – firma CAS przygotowała model przestrzeni adresowej Serwera ADI
 zaprezentowanie, jednych z pierwszych na świecie, produktów zgodnych z nową specyfikacją standardu OPC Unified Architecture

Najważniejsze publikacje 
 Komputerowy system kontroli urządzeń radionawigacyjnych; IV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Politechnika Łódzka, 1996,
 Dekompozycja zadań w systemach czasu rzeczywistego; V Konfe-rencja Sieci i Systemy Informatyczne, Politechnika Łódzka, 1997,
 System kontroli urządzeń radionawigacyjnych; Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Politechnika Wrocławska, 1997
 Implementation of monitor concept in Modula-2; VI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Politechnika Łódzka,1998,
 Zdalne sterowanie obiektami przemysłowymi na przykładzie przepompowni magistralnych sieci cieplnej w Łodzi; IX Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Politechnika Łódzka, 2001
 Wykorzystanie Monitora do zarządzania procesami współbieżnymi w wybranych zastosowaniach przemysłowych- Część I – teoria, ZkwE 2002, Poznań 2002.
 Wykorzystanie Monitora do zarządzania procesami współbieżnymi w wybranych zastosowaniach przemysłowych- Część II – zastosowania, ZkwE 2002, Poznań 2002.
 Integracja systemów sterowania na przykładzie sieci ciepłowniczej aglomeracji łódzkiej, XI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne – teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje, Politechnika Łódzka, 2003
 Zdalne sterowanie systemem ciepłowniczym aglomeracji łódzkiej, VII Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje 2003 (257-267)
 Budowa systemów monitorowania i sterowania obiektami sieci cieplnej na przykładzie systemu zdalnego przełączania obszarów zasilania w Łodzi, VIII Forum Ciepłowników, Międzyzdroje 2004
 Redundant, multi-protocol, optimal opc server in Lodz agglomeration heat distribution system, na konferencji MatrikonOPC User Group, Houston (Texas, USA) październik 2005
 Optymalizacja pracy źródeł ciepła pracujących na wspólną sieć ciepłowniczą, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne Ciepłownictwo”, Łódź kwiecień 2005
 Technologia OPC w systemie zdalnego sterowania siecią ciepłowniczą, Robotech, PROTECH’05, Warszawa 2005
 Optymalizacja pracy źródeł ciepła pracujących na wspólną sieć ciepłowniczą, IX Forum Ciepłowników, Międzyzdroje 2005
 Optymalizacja pracy źródeł ciepła pracujących na wspólną sieć ciepłowniczą, XII Wiosenne Spotkania Ciepłowników, Szczyrk 2005
 OPC w służbie telemetrii i telesterowania – technologie, standardy, wdrożenia, Automaticon, Warszawa 2006
 „Użycie luźno związanego klienta OPC do ożywienia GIS” oraz „Standard OPC w sprzężeniu zwrotnym układu regulacji miejskiego systemu ciepłowniczego”, MatriconOPC User Group Conference 2006 – Driving Connectivity, Kolonia, Niemcy 2006
 Rola komunikacji w optymalizacji systemów ciepłowniczych, XIII Spotkanie Ciepłownikow, Zakopane 2006
 Optymalizacja miejskich systemów ciepłowniczych, Automaticon, Warszawa 2007
 Optymalizacja produkcji i dystrybucji ciepła z wykorzystaniem innowacyjnej technologii CommServer™, XIV Wiosenne Spotkanie Ciepłowników, Zakopane 2007
 Real-Time Communication for Large Scale Distributed Control Systems, International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisłą 2007
 Korzyści i trendy w integracji systemów warstwy biznesowej (ERP, GIS, CRM, PLM, SCM) z produkcją, IX Sympozjum Naukowo-Technicznego ENERGETYKA, Bełchatów 2007

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 www.cas.eu – oficjalna strona internetowa firmy CAS

Polskie przedsiębiorstwa informatyczne
Przedsiębiorstwa w Łodzi